Сопочная — топоним в России:

Реки

Красноярский край
 Сопочная (приток Енисея) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная (приток Попигая) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная (приток Гусихи) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная (река, впадает в Хатангский залив справа) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная (река, впадает в Хатангский залив слева) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная — на Сопочном острове, в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
 Сопочная (приток Тас-Юряха) — в Эвенкийском районе.

Приморский край
 Сопочная (приток Нарвы) — река в Хасанском районе.
 Сопочная — река во Владивостоке.
 Сопочная — река в Дальнегорске.
 Сопочная (приток Милградовки) — река в Ольгинском районе.

Камчатский край
 Сопочная (река, впадает в Охотское море)

Улицы
 Сопочная улица